Городское поселение Вожегодское — городское поселение в составе Вожегодского района Вологодской области.
Центр — пгт. Вожега.

Образовано 1 января 2006 года в соответствии с Федеральным законом № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
В состав сельского поселения вошли посёлок Вожега и Вожегодский сельсовет.

По данным переписи 2010 года население — 7359 человек, из них 6725 человек в Вожеге и 634 в деревнях.

География 
Расположено в центре района. Граничит:
 на севере с Явенгским сельским поселением,
 на западе с Тигинским сельским поселением,
 на юге с Кадниковским сельским поселением,
 на юго-востоке с Митюковским сельским поселением,
 на востоке с Ючкинским сельским поселением.

Населённые пункты 
В 1999 году был утверждён список населённых пунктов Вологодской области. Согласно этому списку в состав Вожегодского сельсовета входило 56 населённых пунктов.

Согласно новому списку населённых пунктов, утверждённому в 2010 году, в Вожегодском сельсовете 48 деревень, кроме того в состав городского поселения входит 1 посёлок городского типа — Вожега.

 Упразднённые населённые пункты

 Населённые пункты, упразднённые в 2021 году

Примечания 

Муниципальные образования Вожегодского района
Городские поселения Вологодской области